Ближнє поле або близьке поле — електромагнітне поле на віддалі від джерела випромінювання, меншій за довжину хвилі. На цій віддалі електромагнітна хвиля ще не сформована, і поле випромінювача можна розглядати в квазістатичному наближенні, нехтуючи ефектами запізнювання.

Протилежний термін — далеке поле.

Складовою близького поля є еванесцентне поле, тобто поле, яке експоненційно спадає з віддаллю від джерела, тобто не є складовою випромінювання.

Див. також 
 Дипольне випромінювання
 Потенціали Ліенара-Віхерта

Електромагнітне поле